Diefenbach (bij Wittlich), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Diefenbach (band), een Deense rockband